San Giovanni Decollato är namnet på flera kyrkor:

 San Giovanni Decollato i Avezzano 
 San Giovanni Decollato i Florens
 San Giovanni Decollato i Grosseto
 San Giovanni Decollato i Massa
 San Giovanni Decollato alle Case Rotte i Milano
 San Giovanni Decollato i Modena
 San Giovanni Decollato i Montoggio
 San Giovanni Decollato i Nepi
 San Giovanni Decollato i Palermo
 San Giovanni Decollato i Pieve Terzagni 
 San Giovanni Decollato i Rom
 San Giovanni Decollato i Rocchetta di Vara
 San Giovanni Decollato i Turin
 San Giovanni Decollato i Trieste